Center Court oder Centre Court steht für:

 Center Court, das Hauptstadion in Flushing Meadows, New York City, siehe Arthur Ashe Stadium
 Center Court, Hauptplatz des Stade Roland Garros in Paris, siehe Stade Roland Garros #Court Philippe Chatrier
 Centre Court (Wimbledon), Hauptplatz bei den Wimbledon Championships

Siehe auch:
 Liste der größten Tennisstadien der Welt